Техасская конвенция 1845 года () — собрание депутатов Техаса, которое было созвано президентом Техаса Энсоном Джонсом для вынесения решения о принятии резолюции Конгресса США, которая предлагала присоединить Республику Техас к США. Конвенция собралась 4 июля 1845 года в Остине. Генерал Томас Джефферсон Раск был избран президентом конвенции, а Джеймс Раймонд секретарём. Конвенция приняла предложение Конгресса 55-ю голосами против одного (Против проголосовал ). После этого конвенция подготовила Конституцию нового штата. Раск назначил несколько комитетов для изучения законодательных, исполнительных, юридических и общих аспектов Конституции. На Конвенции присутствовало 57 делегатов, из которых 18 были теннессийцами, 8 вирджинцами, 7 джорджианцами, 6 кентуккийцами и 5 северокаролинцами. В работе конвенции участвовали политики с большим опытом, такие как Томас Раск, Джеймс Гендерсон, , Хардин Раннелс, Эбнер Липскомб, Николас Дарнелл и . 28 августа 1845 года конвенция прекратила свою работу.

См. так же

Примечания

Литература 
 
 Annie Middleton, The Texas Convention of 1845, The Southwestern Historical Quarterly Vol. 25, No. 1 (Jul., 1921), pp. 26-62 (37 pages)

Ссылки 
 Convention of 1845
 Debates of the Convention, 1845

История Техаса
История Мексики
1845 год в Северной Америке